Müller Indoor Grand Prix Glasgow 2020 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 15 lutego 2020 w Glasgow.

Podczas zawodów, zaliczanych do World Athletics Indoor Tour, Szwed Armand Duplantis wynikiem 6,18 poprawił własny absolutny rekord świata w skoku o tyczce.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 

2020 w lekkoatletyce
2020 w Wielkiej Brytanii
Sport w Glasgow
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii